Stadt Leipzig steht für:
 Leipzig, Stadt in Sachsen, Deutschland

Hotels:
 Hotel Stadt Leipzig (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Inneren Neustadt #Hotel Stadt Leipzig
 Hotel Stadt Leipzig (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), A–Be
 Hotel „Stadt Leipzig“ (Leipzig) in Leipzig
 Hotel „Stadt Leipzig“ (Penig) (ehemals Schwarzer Bär), siehe Liste der Kulturdenkmale in Penig

Sonstiges:
 Hotel Stadt Leipzig, Motiv auf einer Briefmarke der DDR, siehe Briefmarkenblocks der Deutschen Post der DDR